Thumbelina ist

 der Originaltitel des Films Däumeline aus dem Jahr 1994
 Titel des Filmsongs Thumbelina (Lied) aus dem Film Hans Christian Andersen und die Tänzerin (1952)